Send kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Send,

Iran 

 Send (ort i Iran), Gilan,

Storbritannien 

 Send, Surrey, ort i England, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar